Спи́дола (, от  — ) — латышское женское имя.

 Спидола — героиня эпоса Андрея Пумпура. Колдунья и ведьма.
 Спидола — подводная лодка.
 Спидола — марка советских транзисторных радиоприёмников.